Abramowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Leo Abramowicz (1919–1999), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Chicago
 Andrzej Abramowicz (um 1700–1763), polnischer Beamter und Politiker
 Bronisław Abramowicz (1837–1912), polnischer Maler
 Dina Abramowicz (1909–2000), litauisch-amerikanische Bibliothekarin, Partisanin und Historikerin
 Ignacy Abramowicz (1793–1867), polnischer Militär
 Jan Abramowicz († 1602), polnischer Wojewode
 Leon Abramowicz (1889–1978), österreichischer Maler
 Marian Abramowicz (1871–1925), polnischer Revolutionär
 Marian Cezary Abramowicz (1937–1997), polnischer Schriftsteller
 Michel Abramowicz (* 1954), französischer Kameramann

 Nikanor Abramowicz (1883–1969), ukrainischer Erzbischof
 Piotr Abramowicz (1619–1697), polnischer Jesuit
 Witold Abramowicz (* 1954), polnischer Wissenschaftler und Hochschullehrer

Abramowicz steht für:
 Abramowicz (Band), deutsche Band

Siehe auch:
 Abramowitsch
 Abramovich
 Abramovitz
 Abrahamowicz